Het chemisch element zwavel (S), met een atoommassa van 32,065(5) u, bezit 4 stabiele isotopen: 32S, 33S, 34S en 36S, waarvan de eerste het meest abundant is (ongeveer 95%). De overige 21 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halveringstijd (de meeste minder dan een seconde). De grote aanwezigheid van de isotoop 32S wordt verklaard door de vorming uit de stabiele isotoop koolstof-12 en 5 heliumkernen, tijdens het zogenaamde alfaproces dat optreedt in exploderende supernova's.

De kortstlevende isotoop van zwavel is 49S, met een halfwaardetijd van minder dan 200 nanoseconden. De langstlevende niet-stabiele isotoop is 35S, met een halfwaardetijd van 87,5 dagen. Deze isotoop, waarvan er op Aarde sporen worden teruggevonden, wordt gevormd uit argon-40, onder invloed van kosmische straling. De isotoop 38S is de op een na langstlevende isotoop, met een halveringstijd van ongeveer 170 minuten.

Isotopisch verrijkte sulfaten worden gebruikt als tracer in de hydrologie.

Overzicht

Overzicht van isotopen per element